Мухаммед Касим-ага Сарыджалы-Джеваншир () — государственный деятель, полковник, сын седьмого Карабахского хана Ибрагим Халил-хана.

Жизнь 

Сын Ибрагим-Халил-хана от дочери Аллахъяр-бека Унгутлинского.
Мухаммед-Касум-ага хотя и не находился при своем отце, когда тот был убит егерями подполковника Лисаневича, однако так же, как и его старший брат Ханлар-ага, бежал в Персию. Он смог вернуться в Карабах лишь осенью 1807 года уже при новом главнокомандующем в Грузии графе Гудовиче (1806—1809 гг.), был прощен и возобновил свою присягу.

На момент упразднения ханской власти в декабре 1822 года Мухаммед Касим-ага владел 12 деревнями и кочевьями, наследственные права на которые ему были оставлены и русским правительством.

24 декабря 1823 года «по засвидетельствованию командира отдельного кавказского Корпуса ген[енерала]-от-инф[антерии] Ермолова о приверженности к Российскому правительству и благонамеренном поведении» Мухаммед Касим-ага был произведен в подполковники с производством ему жалования в 600 рублей серебром в год. После его смерти выплата половины этой пенсии была прекращена, а вторую половину на основании высочайшего повеления от 28 октября 1843 года и предписания Департамента государственного казначейства Шемахинской казенной палате от 4 марта 1844 года стали получать его наследники.

Семья 
Мухаммед-Касум-ага был женат на Хадидже-бегум, дочери его дяди Мехрали- бека Джеваншира, а также на Гюсни-Джахан-ханум. У него было четыре сына: Наджаф-Кули-ага, Паша-ага (ок. 1820—?), Керим-ага (1826—1907), Касум-ага (ок. 1834—?) и две дочери: Джахан-ханум и Бала-ханум Джеванширы

Генеалогическое древо Джеванширов

Ссылки 
 Анвар Чингизоглы. Джеванширский род: Сариджалинцы. — Баку, "Мутарджим", 2015, 352 с. ISBN 978-9952-28-215-3

Примечания 

Карабахское ханство
Джеванширы